Словник Французької академії () — словник французької мови, над яким працювала і працює Французька академія.

Видання 
Роботу над укладанням словника проводить «Словникова комісія» (), до складу якої переважно входять члени Французької академії.

Три попоредні томи 
 Le Dictionnaire de l'Académie françoise (de A à Aversion), pré-édition, Francfort-sur-le-Main, 1687
 Le Dictionnaire de l'Académie françoise (de A à Confiture), pré-édition, Francfort-sur-le-Main, 1687
 Le Dictionnaire de l'Académie françoise (de A à Neuf), pré-édition, Paris, 1687.

Повні видання 
 Le Dictionnaire de l'Académie françoise dedié au Roy (перше видання), Chez Jean-Baptiste Coignard, Paris 1695, .
 Nouveau Dictionnaire de l'Académie françoise dedié au Roy (друге видання), Paris 1718, .
 Le Dictionnaire de l'Académie françoise (третє видання), Chez Jean-Baptiste Coignard, Paris 1740, .
 Le Dictionnaire de l'Académie françoise (четверте видання), Bernard Brunet, Paris 1762, .
 Le Dictionnaire de l'Académie françoise (п'яте видання), J.J.Smits, Paris 1798, .
 Dictionnaire de l'Académie française (шосте видання), Firmin Didot Frères, Paris 1835, .
 Dictionnaire de l'Académie française (сьоме видання), Librairie de Firmin-Didot, Paris 1879, .
 Dictionnaire de l'Académie française (восьме видання), Hachette, Paris 1932—1935, .

Томи дев'ятого видання 

 Dictionnaire de l'Académie française (дев'яте видання), Impr. nationale, Paris 1986—1990, .
 Dictionnaire de l'Académie française (9e édition), t. 1 (de A à Enzyme), Imprimerie nationale/Fayard, 1992, (ISBN 2-11-081249-4) ; 2005, 21 cm (ISBN 2-213-62142-X)
 Dictionnaire de l'Académie française (9e édition), t. 2 (de Éocène à Mappemonde), Imprimerie nationale/Fayard, 2005, (ISBN 2-213-62143-8)
 Dictionnaire de l'Académie française (9e édition), t. 3 (de Maquereau à Quotité), Imprimerie nationale/Fayard, 2011, (ISBN 2-213-66640-7)

Опубліковані зшитки, з матеріалом що увійде до наступних томів:
 De Quadru- à Raidisseur: DA n° 9 du 20 décembre 2011.
 De Raie à Recez: DA n° 9 du 29 novembre 2012.
 De Rechampi à Réglage: DA n° 8 du 3 octobre 2013.
 De Règle à Renommer: DA n° 6 du 6 août 2014.
 De Renon à Resservir: DA n° 1 du 5 avril 2016.
 De Ressort à Rimbaldien: DA n° 1 26 janvier 2017.
 De Rime à Sabéisme: DA n° 6 du 28 décembre 2017.
 De Sabelle à Savoir: DA n° 7 du 5 décembre 2018.
 De Savoir-faire à Sérénissime: DA no 1 du 19 février 2020.
 De Sérénité à Sommairement: DA no 1 du 15 février 2022.

Примітки

Див. також 
 Словник французької мови (Літтре)
 Французька академія

Посилання 
Факсимільні видання словника в електронній бібліотеці Ґалліка:
 Le Dictionnaire de l'Académie françoise dedié au Roy, 1st edition (1694), vol. 1, vol. 2 
 Nouveau Dictionnaire de l’Académie françoise dedié au Roy, 2nd edition (1718), vol.
 Le Dictionnaire de l'Académie françoise, 3rd edition (1740), vol. 1, vol .2
 Le Dictionnaire de l'Académie françoise, 4th edition (1762), vol. 1, vol. 2
 Le Dictionnaire de l'Académie françoise, 5th edition (1798), vol. 1, vol. 2
 Dictionnaire de L'Académie française, 6th edition (1835), vol. 1, vol. 2
 Dictionnaire de L'Académie française, 7th edition (1878), vol. 1, vol. 2

Французькі словники
Французька академія